Tangyang bezeichnet:

 Tangyang (Dongtai) (唐洋镇), Großgemeinde der Stadt Dongtai in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Tangyang (Muli) (唐央乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Muli in der chinesischen Provinz Sichuan
 Tangyang (Qingtian) (汤垟乡), Gemeinde im Kreis Qingtian in der chinesischen Provinz Zhejiang